Bravo (software)
Bravo (revista) - revista alemã para o público adolescente
Fiat Bravo - modelo de automóvel
Bravo (álbum) - Álbum da banda paulistana Dr. Sin
Bravo (canal de televisão)
Ou ainda:
Bravo! (revista) - publicação brasileira sobre artes plásticas
Bravo! (telenovela), telenovela de Janete Clair
Los Bravos - uma banda
Bravo 52 - barra brava do Fluminense Football Club

Desambiguação